Rakos steht für

 mehrere Orte in der Slowakei, siehe Rákoš
 Karl Dragutin Rakos (1925–2011), kroatisch-österreichischer Astronom
 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (4108) Rakos